Ел Аогадито има више значења:

 Ел Аогадито (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аогадито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику